Алё — многозначный термин, может означать:

 Алё — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Алё — деревня в Маевской волости Новосокольнического района Псковской области.
 Алё — озеро в Кудеверской волости Бежаницкого района Псковской области.
 Алё (Миритиницкое) — озеро в Миритиницкой волости Локнянского района Псковской области.
 Алло или разг. «алё» — приветствие при разговоре по телефону.

См. также:
 Алё Большое — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.
 Алё Малое — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.